Miejscowości w Australii:
 Peterborough – miasto w stanie Australia Południowa
 Peterborough – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w Kanadzie:
 Peterborough – miasto w prowincji Ontario, w hrabstwie Peterborough
Miejscowości w USA:
 Peterborough – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Peterborough – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
Gminy w USA:
 Peterborough (ang. Peterborough Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Peterborough – miasto w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 City of Peterborough – dystrykt (unitary authority) hrabstwa Cambridgeshire (Anglia)